

Geografia
 Almendra, comune della provincia di Salamanca in Spagna

Musica
 Almendra, gruppo musicale argentino
 Almendra, album di Aldemaro Romero

Altro 
 Agustín Almendra – calciatore argentino